The Very Best of The Jam è il terzo greatest hits dei The Jam ed è stato pubblicato nel 1997.

Tracce

Collegamenti esterni